Xiushui bezeichnet:

 Xiushui (修水县), Kreis der bezirksfreien Stadt Jiujiang in der chinesischen Provinz Jiangxi

 Xiushui (An) (秀水镇), Großgemeinde im Kreis An der bezirksfreien Stadt Mianyang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xiushui (Lechang) (秀水镇), Großgemeinde in der kreisfreien Stadt Lechang der bezirksfreien Stadt Shaoguan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Xiushui (Yu) (秀水镇), Großgemeinde im Kreis Yu der bezirksfreien Stadt Yangquan in der chinesischen Provinz Shanxi
 Xiushui (Yushu) (秀水镇), Großgemeinde in der kreisfreien Stadt Yushu der Unterprovinzstadt Changchun in der chinesischen Provinz Jilin

 Xiushui (Changhua) (秀水鄉), Landgemeinde im Landkreis Changhua, Republik China/Taiwan
 Xiushui (Weining) (秀水乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Weining im Regierungsbezirk Bijie in der chinesischen Provinz Guizhou

 Xiushui (Gushi) (秀水街道), Straßenviertel im Kreis Gushi der bezirksfreien Stadt Xinyang in der chinesischen Provinz Henan

 Xiushui (Fluss) (修水河), Fluss in China